

Geografia 
 Dalmau – suddivisione dell'India, classificata come nagar panchayat, situata nel distretto di Raebareli, nello stato federato dell'Uttar Pradesh

Persone 
 Albert Dalmau (1992) – calciatore spagnolo
 Adrián Dalmau (1994) – calciatore spagnolo
 Antonio Dalmau Rosich (1912-1936) – religioso spagnolo 
 Augusto Ferrer-Dalmau (1964) – pittore spagnolo
 Custo Dalmau (1959) – stilista e designer spagnolo
 Delfín Dalmau (1891-1965) – pedagogo e linguista spagnolo
 Gastón Dalmau (1983) – attore e cantante argentino
 Joan Dalmau (1924-2006) – cestista spagnolo
 José Aponte Dalmau (1965) – politico portoricano
 Josep Dalmau i Rafel (1867-1937) – mercante d'arte spagnolo
 Josep Maria Tamburini i Dalmau (1856-1932) – pittore e critico d'arte spagnolo
 Lluís Dalmau (1400-1460) – pittore spagnolo
 Raymond Dalmau (1948) – cestista e allenatore di pallacanestro portoricano
 Ricardo Dalmau (1977) – cestista portoricano
 Richie Dalmau (1973) – cestista portoricano

Pagine correlate 
Dalmau Santana